Knete steht umgangssprachlich für:
 Geld
 Knetmasse, eine leicht verformbare Masse zum Spielen, Modellieren oder für Reparaturen

Siehe auch: